Krawitz ist der Familienname folgender Personen:

 Marion Eva Krawitz (* 1981), deutsche Schauspielerin und Frauenärztin
 Norbert Krawitz (* 1945), deutscher Ökonom
 Rudi Krawitz (* 1943), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Kravitz